Frängsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frängsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (20,8 ha)
Frängsjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (6,28 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn